Раба — жіноча форма від слова раб

 Раба — річка в Польщі, притока Вісли.
 Раба — річка в Австрії та Угорщині, ліва притока Дунаю
 Раба — район у складі міста Біма провінції Західна Південно-Східна Нуса, Індонезія